Соревнования по одиночному фигурному катанию среди мужчин на зимних Олимпийских играх 1972 прошли 8, 9 и 11 февраля в Саппоро (Япония) на искусственном льду Ледового дворца спорта Макоманай и Дворца спорта Микахо.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте В. Соловьёва
 Результаты 

Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1972